Peter Jones kan vara

* Peter Jones (skådespelare) (1920–2000), engelsk teaterman som exempelvis gjorde berättarrösten i Liftarens guide till galaxen (TV-serie)
 Peter Jones (trumslagare) (1963–2012), trumslagare i gruppen Crowded House
 Peter Rees Jones (1843–1905), engelsk affärsman, grundare av Peter Jones (varuhus) i London
 Peter W. Jones (född 1952), amerikansk matematiker